Instituto Rio Grandense do Arroz
 IRGA Lupercio Torres S. A. - empresa de transporte de cargas superdimensionadas

Desambiguações de siglas